Pröve ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Pröve (* 1957), deutscher Fotojournalist und Buchautor
 Bernfried E. G. Pröve (* 1963), deutscher Dozent, Komponist und Organist
 Heinrich Pröve (1892–1967), deutscher Regionalhistoriker und Schulrat
 Paul-Louis Pröve (* 1990), deutscher Schauspieler
 Ralf Pröve (* 1960), deutscher Historiker
 Thomas Louis Pröve (1953–2004), deutscher Spielleiter und Regisseur